Kampanjola ima više značenja:
 Kampanjola (Beluno)
 Kampanjola (Bergamo)
 Kampanjola (Bjela)
 Kampanjola (Breša)
 Kampanjola (Kazerta)
 Kampanjola (Kremona)
 Kampanjola (Novara)
 Kampanjola (Padova)
 Kampanjola (Rovigo)
 Kampanjola (Vareze)
 Kampanjola (Verona)
 Kampanjola (Vičenca)